Julius von Bernuth henviser til:

 Julius von Bernuth (musiker) (1830–1902) – tysk musiker
 Julius von Bernuth (officer) (1897–1942) – tysk general